Paul Raymond (uitgever), een Britse uitgever, levend van 1925 tot 2008
 Paul Raymond (gitarist), een Britse muzikant, levend van 1945 tot 2019